Malsiner ist der Familienname folgender Personen:

 Jessica Malsiner (* 2002), italienische Skispringerin
 Lara Malsiner (* 2000), italienische Skispringerin
 Manuela Malsiner (* 1997), italienische Skispringerin